В статті наведений перелік барокових палаців, побудованих в Європі наприкінці XVII  — у XVIII століттях.

Франція

Італія

Іспанія

Португалія

Англія

Рейнська область і Нідерланди

Рейнський округ

Нижня Саксонія (Брауншвейг)

Баден і Вюртемберг

Баварія

Габсбурзька імперія

Пруссія

Саксонія

Річ Посполита

Російська імперія

Скандинавія 

Барокові палаци